Penhaligon steht für:

 Penhaligon Verlag, ein All-Age-Fantasyroman-Verlag der Randomhouse Verlagsgruppe
 Penhaligon’s, ein britischer Parfumhersteller und Hoflieferant des britischen Königshauses